Макариха — деревня в Камешковском районе Владимирской области России, входит в состав Сергеихинского сельского поселения.

География 
Село расположено в 11 км на восток от Камешково.

История 
До революции село являлось центром Макарихинской волости Владимирского уезда, с 1924 года — в составе Второвской волости. В 1859 году в деревне числилось 64 дворов, в 1905 году — 152 дворов, в 1926 году — 199 хозяйств.

С 1929 года деревня являлась центром Макарихского сельсовета Ковровского района, с 1940 года — в составе Коверинского сельсовета Камешковского района, с 1959 года — в составе Сергеихинского сельсовета, с 2005 года — Сергеихинского муниципального образования.

Население

Примечания 

Населённые пункты Камешковского района